Partido del Progreso puede referirse a:
 Partido del Progreso, partido político en Gabón.
 Partido del Progreso, partido político de Australia.
 Partido del Progreso, partido político danés.
 Partido del Progreso, partido político de Ghana.
 Partido del Progreso, partido político noruego.
 Partido del Progreso, partido político de Guinea Ecuatorial. 
 Partido del Progreso Democrático, partido político de Bosnia y Herzegovina.
 Partido Andaluz del Progreso, partido político de Andalucía.

Nombres derivados
 Partido del Progreso Social, partido socialista argentino.
 Partido del Progreso y el Socialismo, partido político de Marruecos.
 Partido del Progreso de Ciudades de Castilla y León, partido político de la comunidad autónoma de Castilla y León, España.